Don't Cry – singolo degli Asia del 1983 
 Don't Cry – singolo dei Guns N' Roses del 1991
 Don't Cry – singolo di Seal del 1995
 Don't Cry – singolo di Lil Wayne del 2019